War and Peace ist der Titel folgender Werke:

 War and Peace, Originaltitel von Krieg und Frieden (1956), US-amerikanisch-italienischer Film von King Vidor
 War and Peace (2002), indischer Dokumentarfilm von Anand Patwardhan 
 War and Peace, Originaltitel von Krieg und Frieden (2007), Miniserie von Robert Dornhelm und Brendan Donnison
 War and Peace, Originaltitel von Krieg und Frieden (2016), britische Fernsehserie von Tom Harper 

War & Peace Ist der Name von:
 War & Peace, US-amerikanische Hardrockband